Ret est une abréviation, qui signifie : Reticulum, Reticuli, le nom latin et son génitif de la constellation du Réticule
 Etienne Ret (1900-1996), peintre et graveur américain. 

Abréviation